Лора е женско име, което произхожда от думата лавър, лавра.

Името може да се отнася за:
 Лора Буш, първа дама на САЩ
 Лора Каравелова, съпругата на Пейо Яворов
 Лора Найт, британска художничка
 Лора Фрейзър, шотландска актриса
 Лора, град в Германия
 ЛОРА, стратегическа квазибалистична ракета
Други:
 Група Лора, прекръстени от ноември 2007 на AMORIC